Шешонк I (или Шешенк Σέσωγχις (Сесонхис) שׁישׁק или שִׁישַׁק (Шишак, Сусаким) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 946/943—922 годах до н. э., основатель XXII (Ливийской) династии.

Потомок предводителей ливийских наёмников, осевших в Нижнем и Среднем Египте (с центром в Великом Гераклеополе), полностью египтизировавшихся и вошедших в состав египетской знати.

Происхождение и приход к власти 
Правители ливийцев давно зарились на египетские богатства, но все их попытки силой овладеть Египтом заканчивались провалом. Тогда они перешли к другой тактике и начали завоёвывать Египет, особенно Дельту, мирным путём. Помогли им в этом сами фараоны, охотно принимавшие к себе на службу предводителей ливийских дружин, отводившие им земли и окружавшие себя наёмной гвардией из ливийцев-максиев (мешауаши). Таким путём в северной части Нильской долины образовался ряд ливийских поселений, предводители которых, быстро восприняв египетскую цивилизацию, почувствовали себя египетскими вельможами и действительно сделались таковыми. Среди них особенно выделялся род, поселившийся у Гераклеополя и основанный ливийцем Буювава. Сын его Мавасен был уже жрецом местного бога Херишефа и князем; правнук Мавасена и дед Шешонка I Шешонк уже был женат на родственнице фараона царевне Мехтенвешкет. Эта семья добилась того, что должность жреца в гераклеопольском храме стала наследственной в их семье, равно как и положение ближайших сановников фараона. Известно, что дядя Шешонка I Осоркон Древний уже занимал египетский трон, будучи законным фараоном XXI династии. Отец Шешонка I Нимлот, женатый на царевне-жрице Танетсепах, был важным сановником, соединившим высшие жреческие (в Фивах) и военные полномочия. Генеалогия рода Шешонка I известны нам благодаря стеле, некого Пасенхора, жреца и дальнего потомка этой династии, установленной в Серапеуме в Саккара, в правление Шешонка V. Известный, как стела Пасенхора или генеалогия Пасенхора, этот документ содержит список предков жреца, согласно рода довольно часто в момент предоставления функций и статуса отдельной личности, и не в последнюю незначительно установить генеалогию династии, а также давая имя и качеств жены.

Сын Нимлота и царевны Танетсепах Шешонк I был главнокомандующим египетской армии и визирём (чати) при последнем фараоне XXI династии Псусеннесе II. От отца он также унаследовал титул вождя крупнейшего ливийского племени мешауаши. Князь Шешонк занимал при Псусеннесе II настолько видное положение в государстве, что сам фараон с торжественностью, приличествовавшею его сану, занимался совершенно частными делами своего подданного, как если бы то были дела государственные. Неизвестно, совершал ли Шешонк государственный переворот или пришёл к власти мирным путём, поскольку источники хранят об этом полное молчание. Создается впечатление, что ни мятежей, ни беспорядков при этом не было. Как бы там ни было, Шешонк стал фараоном Египта и основал XXII династию. Поскольку Шешонк избрал своей столицей Пер-Бастет (Бубастис греческих историков) в Восточной Дельте, в связи с чем эту династию называют также династией Бубастидов. Ливийское происхождение и варварские имена царей и их родни дают некоторое право также на название её ливийской.

Укрепление власти 

Вступив на трон, Шешонк немедленно дал престолонаследию своей линии законное основание, которого он сам не имел. Для этого он женил своего сына Осоркона на египетской царевне дочери Псусеннеса II Мааткаре и таким путём приобрёл для него право на престол через жену, а также бесспорное законное право на трон для своего внука. В начале царствования Шешонк поставил в Абидосе поминальный камень в честь Немарата; здесь он говорит о своих заботах по водворению порядка и благочиния среди жречества.

Первоначально власть Шешонка распространялась только на Нижний и Средний Египет; в Верхнем Египте он на то время упоминался как «князь мешауаши» или «номарх Ма», но вскоре он подчинил себе и весь Южный Египет. Не позднее 5-го года своего правления Шешонк, прибыв в Фивы, которые не оказали ему сопротивления и сделал своего младшего сына Иуапета верховным жрецом в храме Амона-Ра в Фивах. Но Фивы продолжали оставаться обособленным княжеством, готовым оказать серьёзное сопротивление правящей фамилии в Дельте. По крайней мере, сам город не облагался налогами в пользу фараона и не посещался его финансовыми чиновниками. В Гераклеополе правил другой сын Шешонка Немарат.

Затем Шешонк назначил ливийского наместника Ухесета в Большой оазис (оазис Дахла), где тот урегулировал земельные и водные споры (надпись на Большой стеле из Дахлы). Один из подчиненных Шешонку ливийских вождей управлял западной Дельтой и контролировал караванную торговлю с оазисами. Укрепив, таким образом, ливийское владычество внутри страны, Шешонк возобновил активную внешнюю политику Египта.

Имя

Завоевательные походы

Брачный союз с царём Соломоном 
Новый фараон был человеком умным и расчётливым и он на один момент даже напомнил Египту былое величие. Он следил за ситуацией в Палестине, породнился с царём Израильско-иудейского царства Соломоном и даже подарил ему вновь завоёванный египетскими войсками Гезер. Этот город принадлежал тогда одному из местных князьков и являлся одной из первоклассных крепостей своего времени. Однако фараону удалось завоевать Гезер, находившийся в сфере влияния филистимлян. Город был сожжён дотла — событие, которое подтверждено археологами. Затем фараон передал Гезер своей дочери в качестве приданого в браке с Соломоном. «Фараон, царь Египетский, пришёл и взял Гезер, и сжёг его огнём, и хананеев, живших в городе, побил, и отдал его в приданое дочери своей, жене Соломоновой».
 
Причину, побудившую фараона к такому великолепному подарку, уже нельзя восстановить. Быть может, поход на филистимлян поглотил все египетские ресурсы, быть может, возникла необходимость спешно возвращаться в Египет. А может быть, фараону попросту надо было склонить Соломона к мирному сотрудничеству. Союз был скреплён браком дочери фараона с израильским царём. Надо отметить, что до этого момента, ни разу дочери фараонов не отдавались в жены чужеземным царям. Египетская царевна заняла исключительное положение при израильском дворе; ей, одной из всех жён, насколько нам известно, Соломон построил особый дворец. «Дочь фараонова перешла из города Давидова в свой дом, который построил для неё Соломон».

Правда, некоторые историки отождествляют этого, неназванного в Библии по имени, фараона с фараоном Сиамоном, но представляется маловероятным, что захват, а затем уступку Гезера смог совершить один из самых бессильных фараонов XXI династии.

Тайные происки Шешонка против Израиле-иудейского царства 
Однако, ища дружбы с Соломоном, Шешонк понимал, что при наличии сильного Израильско-иудейского царства вернуть Египту утерянный контроль над Палестиной будет невозможно. И поэтому, ведя внешне дружбу с Соломоном, коварный тесть втайне готовил падение Иудеи. В Египте нашёл убежище Соломонов слуга Иеровоам, беглец из Израильского царства. «И Иеровоам, сын Наватов, Ефремлянин из Цареды, — имя матери его вдовы: Церуа, — раб Соломонов, поднял руку на царя… Соломон же хотел умертвить Иеровоама; но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю Египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой».

Принимал у себя Шешонк и другого врага Соломона, отпрыска изгнанного Давидом царского рода Эдома Адера, в своё время, ещё ребёнком, бежавшего в Египет. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы, а затем отпустил его вредить Соломону. «И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера Идумеянина, из царского Идумейского рода. Когда Давид был в Эдоме, и военачальник Иоав пришёл для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Эдоме, ибо шесть месяцев прожил там Иоав и все Израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Эдоме, тогда сей Адер убежал в Египет и с ним несколько Идумеян, служивших при отце его; Адер был тогда малым ребёнком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собою людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю Египетскому. [Адер вошёл к фараону, и] он дал ему дом, и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы сына Генувата. Тахпенеса воспитывала его в доме фараоновом; и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону: отпусти меня, я пойду в свою землю. И сказал ему фараон: разве ты нуждаешься в чём у меня, что хочешь идти в свою землю? Он отвечал: нет, но отпусти меня. [И возвратился Адер в землю свою]».

Так, явно при египетской поддержке, Адер поднял восстание в Эдоме. Библия не сообщает об исходе этого восстания, но Иосиф Флавий говорит, что попытка Адера свергнуть Соломона не удалась из-за наличия в Эдоме царских гарнизонов, Адер был вынужден снова бежать, на этот раз в Сирию, где он встретился с Ризоном. Последний тоже выступил против Соломона, но гораздо удачнее: он захватил Дамаск и основал там своё царство.

Вторжение в Палестину 
После смерти Соломона Шешонк видимо вступил в какие-то трения с его сыном, царём Иудейского царства Ровоамом (последний, видимо, отказался платить дань), и поддержал восстание Иеровоама, в результате которого от Ровоама отпали 10 северных израильских племен. Спустя некоторое время Шешонк решился воспользоваться сложившейся нестабильной обстановкой как для того, чтобы напомнить в Сирии о египетском владычестве, так и для того, чтобы пополнить свою казну на счёт сокровищ, накопленных Соломоном. Египетские войска не бывали в Азии уже более двухсот семидесяти лет. Согласно Библии и Иосифу Флавию, на 5-м году правления Ровоама (ок. 925 г. до н. э.) Шешонк совершил вторжение в Иудею. «Сусак выступил на пятый год царствования Ровоама против последнего во главе многотысячного войска, а именно в состав его рати входило: одна тысяча двести колесниц, шестьдесят тысяч всадников и четыреста тысяч человек пехоты. Большинство этих воинов были ливийцы и эфиопы. Ворвавшись в страну евреев, фараон без боя овладел наиболее укрепленными городами Ровоамова царства и, утвердившись в них, двинулся напоследок против Иерусалима. Сусак без боя овладел городом, потому что Ровоам в страхе открыл ему ворота, и, не обратив никакого внимания на [предварительно заключенное с царём] условие [пощадить город], принялся за разграбление храма и за расхищение Господней и царской сокровищниц; при этом он овладел несметным количеством золота и серебра и не оставил Ровоаму решительно ничего. Он овладел также золотыми щитами и копьями, которые велел соорудить царь Соломон, а также не пренебрёг и золотыми колчанами, которые Давид, отняв у царя софенского, посвятил Господу Богу. Совершив все это. Сусак возвратился в свою страну».

Этот, упоминаемый Библией и еврейским историком, поход Шешонка находит себе подтверждение в колоссальном изображении на Бубастийском портале Карнакского храма (внешняя сторона южной стены). Амон вручает Шешонку меч и связку из пяти рядов имен покоренных последним в Азии местностей. В речи царю победителю от имени бога Амона говорится следующее: «Моё сердце радуется, ибо я видел твои победы милый сын мой, Шешонк-мери-Амон. Я повелел народам юга прийти к тебе с выражением покорности и северным народам покориться величию твоего имени». Вверху то же делает богиня Фив; сам Шешонк поражает коленопреклоненных азиатов. Каждое из имен заключено в овал, помещенный под бюст пленника семитического типа. Таких овалов было более 150; из них сохранилось в целости около половины, но отождествить с известными нам из географии Палестины можно не более 20. Прежде всего бросается в глаза, что Шешонк, в погоне за длиннотой списка, включил в него все незначительные местности и урочища, нигде более не встречающиеся; в этих же видах он из двойных наименований (например, Хакель-Абрам — «Поле Авраама») делал два разных имени и тому подобное. Список начинался с севера и заканчивался филистимскими городами Экроном и Рафией. Название Иерусалима не сохранилось, но есть, кажется, имена Иордана, Ливана и странное Иудхамелек — может быть, «рука царя» (?).

Из того, что поддаётся прочтению можно сделать вывод, что он разорил и разграбил города Иудеи Иразу, Бет-Хорон, Аялон, Гаваон, Сокох, Бет-Анот, Шарухен и Арад. Не пощадил он и владений бывшего своего союзника Иеровоама, зайдя несколько за Кисонскую долину. Разграблению подвергались Рехеб, Хафараим, Мегиддо, Таанах, , Бейт-Шеан, Раббат-Аммон, Адама в Иорданской долине. Шешонк даже продвинулся в Заиорданье, где захватил город Маханаим. Почему Шешонк не пощадил Иеровоама, неизвестно. Может быть, тот не выполнил своих обязательств, стал вести себя самостоятельно и не платил дани. Археологи сегодня нашли следы пожаров и разрушений иудейских городов, относящихся ко времени Ровоама и Шешонка, что всесторонне исторически подтверждало библейское сообщение о походе фараона Шешонка в Иудею. Основание статуи Шешонка было найдено в Библе, что подтверждает торговые связи Египта времён Шешонка с этим городом. В Мегиддо обнаруженна часть монументальной стелы с картушем Шешонка, которая, видимо, была там поставлена в ознаменование его победы.

На одном из дворов Карнака лежит также несколько огромных каменных плит — кусков большой надписи Шешонка I в честь Амона, частью начертанной на обратной стороне анналов Тутмоса III. К сожалению, из этих обрывков не удалось составить связного текста. Можно лишь уловить общее содержание. Это — молитва в теплом, благочестивом тоне этого позднего времени и указания на заслуги пред Амоном. Взывания к богу имеют значительный интерес для изучающих египетскую религию; иногда они напоминают псалмы. Царь между прочим упоминает о своих дарах из палестинской добычи и о произведениях Нубии. Возможно, что Шешонк совершил также поход на юг.

Строительная деятельность 

Завладев после похода несметными сокровищами, Шешонк приступил к бурной строительной деятельности, которой страна не помнила уже 200 лет и которая должна была прославить его имя в веках. Он роскошно украсил храмами свою резиденцию Бубастис и значительно расширил Карнакский храм в Фивах, в котором построил пилон. Это и был — и до сих пор остаётся величайший из существующих храмовых дворов, он имеет в ширину более 96 метров, в глубину — 82 метра и ограничен высочайшим в Египте пилоном толщиной в 11 метров, высотой в 46 и с верхней поверхностью в 33 м². Шешонк предполагал отпраздновать там свой тридцатилетний юбилей. Его сын Иуапет — верховный жрец Амона — послал в Сильсиле экспедицию за камнем для огромного двора и пилона, которым предполагалось дополнить Карнакский храм с запада (надпись от II месяца сезона Шему 21 года правления Шешонка I).

В 1907 году в Гераклеополе был найден от времени Шешонка I большой каменный жертвенник с длинной надписью, повествующей о восстановлении ежедневных жертвоприношений в местном храме. Предки династии были здесь владетелями и жрецами, и тем не менее повсеместный упадок не миновал и этого города, и когда Шешонк достиг престола, «его величество изыскивал способы сделать угодное своему отцу Херишефу Гераклеопольскому». Его сын Нимлот, бывший правителем и военачальником в этом важном для династии городе, доложил ему: «Храм Херишефа нуждается в быках для ежедневных жертвоприношений; я нашёл, что они пришли в забвение, между тем как до меня существовали со времен предков — следовало бы их восстановить». Фараон издал указ, облагавший население области Гераклеополя специальным налогом в пользу храма. Все обязывались поставлять в год известную часть 365 быков, начиная с самого правителя, которому предписывалось жертвовать 60 быков, его жены (3 быка), высших военных и духовных сановников (по 10 быков) и кончая чиновниками второго ранга, городскими общинами области и рабочими.

Вероятно, и в других местах Египта принимались подобные же меры и учреждались «вакуфы» для поддержания благолепия культа, которое уже не могло теперь зависеть исключительно от щедрот обедневшего двора. Надпись имеет большой интерес и для знакомства с составом и профессиями населения египетских номов этого времени.
 
Правил Шешонк 21 год. После похода в Палестину фараон правил ещё какое-то время, успев завершить постройки прославляющие эту его победу, и умер, вероятно, в 922 году до н. э. Его захоронение до сих пор не найдено. Единственным погребальным предметом, связанным с Шешонком, можно назвать лишь канопу для хранения его легких, которая имеет неизвестное происхождение и была подарена Египетскому музею в Берлине (AMB 11000) в 1891 году. По-видимому, могила Шешонка была разграблена ещё в древности.

По Манефону (в выдержках Секста Африкана и Евсевия Кесарийского) Шешонк I (Сесонхосис) правил 21 год.

Семья 
 Карама (I) и Penreschnes Karoma и Pentreshmès
 Осоркон I
 Нимлот
 Иуапет
 Ташепенбастет Taschepenbastet замужем за Djedthotiuefanch, третьим жрецом Амона в Карнакском храме

Родословие Шешонка I

Примечания

Литература 
 
 
 J. von Beckerath. Chronologie des pharaonischen Ägypten… (Аннотация: И. А. Ладынин, А. А. Немировский)

Ссылки 
 Шешонк I на сайте antikforever.com

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXII династии
Правители Африки X века до н. э.
Фараоны в Библии